Лагуново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Нестеровского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нестеровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 34 км, до центра муниципального образования Нестерова — 3 км.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)